Carraud est un patronyme porté notamment par :
 Gaston Carraud (1864-1920), compositeur français et critique musical ;
 Jean-Pierre Carraud (1921-1999), écrivain et poète français, auteur de roman policier ;
 Marcellin Carraud (1909-1988), homme politique français ;
 Vincent Carraud (1957-), professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université de Paris-Sorbonne et directeur du Centre d’études cartésiennes ;
 Zulma Carraud (1796-1889), écrivain français, amie et égérie de Balzac.

Homonymie de patronyme